Pitkäniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkäniemi (halvö i Finland, Norra Österbotten), 
 Pitkäniemi (udde i Finland, Egentliga Finland, Åbo, lat 60,29, long 21,89), 
 Pitkäniemi (udde i Finland, Egentliga Finland, Åbo, lat 60,28, long 21,96), 
 Pitkäniemi (udde i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
 Pitkäniemi (halvö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,28, long 27,15), 
 Pitkäniemi (ö), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar